Корнелія або Корнелія Сулла (*Cornelia Sulla, прибл. 47 до н. е. —після 13 до н. е.) — римська матрона часів падіння Римської республіки.

Життєпис 
Походила з патриціанського роду Корнеліїв Сулл. Донька Фавста Корнелія Сулли, квестора 54 року до н. е., і Помпеї, доньки Гнея Помпея Магна.

Під час громадянської війни між Гаєм Юліяєм Цезарем та Гнеєм Помпеєм Магном після поразки помпеянців при Тапсе у 46 році до н. е., разом з батьками і братом потрапила в полон до цезаріанського військовика Сіттія. Фавста Суллу було вбито. Помпеї і дітям Цезар надав свободу і повернув майно. По поверненню до Риму Корнелія вийшла заміж за Квінта Емілія Лепіда, сина тріумвира Марка Емілія Лепіда. Мала від нього сина та дві доньки.

Родина 
 Маній Емілій Лепід, консул 11 року
 Емілія Лепіда Старша
 Емілія Лепіда Молодша

Джерела 
 E.J. Weinrib, The Family Connections of M. Livius Drusus Libo, HSCP, Vol. 72 (1968), pp. 247–278

Жінки Стародавнього Риму
Корнелії Сулли